Дженей Делоуч — американская легкоатлетка, которая специализируется в прыжках в длину. Бронзовая призёрка олимпийских игр 2012 с результатом 6,89 м. Чемпионка США в помещении в 2011 и 2012 годах. Серебряная призёрка чемпионата мира в помещении 2012 — 6,98 м.

Достижения 
Бриллиантовая лига
 2011:  Aviva Birmingham Grand Prix — 6,78 м
 2012:  Shanghai Golden Grand Prix — 6,73 м
 2013:  Adidas Grand Prix — 6,79 м

Сезон 2014 года 
30 мая на соревнованиях Prefontaine Classic заняла 7-е место — 6,41 м.

Примечания 

Прыгуны в длину США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы США по лёгкой атлетике